Jean Gauthier peut désigner :
 Jean Gauthier, le pseudonyme de Jules Girard (1871-1927), militant antisémite et syndicaliste jaune français ;
 Jean Gauthier, un des pseudonymes de Jean Del Val (1891-1975), acteur français ;
  (1937-2013), un joueur de hockey sur glace canadien.